Gratzki ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gratzki (1922–1987), deutscher Maler und Konzeptkünstler
 Otto Gratzki, (1895–1976), deutscher Lehrer und NS-Widerstandskämpfer